Die Hexanole bilden in der Chemie eine Stoffgruppe von aliphatischen, gesättigten, einfachen Alkoholen (Alkanolen) mit 6 Kohlenstoffatomen und damit der Summenformel C6H13OH. Es gibt 17 Strukturisomere. Das Isomerengemisch besitzt die CAS-Nummer .

{| class="wikitable sortable"
|-
!Strukturformel!!IUPAC Name !! Typ !! Alkangerüst !!CAS-Nummer!!Aggregat(20 °C)!!Schmelzpunkt(°C) !!Siedepunkt(°C)!!Dichteg·cm−3
|-
|  
| Hexan-1-ol
| Primär
| rowspan="3"| n-Hexan
| 
| flüssig
| −45
| 157
| 0,82(20 °C)
|-
| 
| Hexan-2-ol
| Sekundär
| [Racemat]
| flüssig
| −50
| 140
| 0,81(20 °C)
|-
| 
| Hexan-3-ol
| Sekundär
| 
| flüssig
| 6
| 135
| 0,82(20 °C)
|-
| 
| 2-Methylpentan-1-ol
| Primär
| rowspan="5"| 2-Methylpentan
| [Racemat]
| flüssig
| −107
| 148
| 0,82(20 °C)
|-
| 
| 2-Methylpentan-2-ol
| Tertiär
| 
| flüssig
| −103
| 120–122
| 0,81
|-
| 
| 2-Methylpentan-3-ol
| Sekundär
| 
| flüssig
| 
| 128
| 0,819(25 °C)
|-
| 
| 4-Methylpentan-1-ol
| Primär
| 
| flüssig
| 
| 151
| 0,82(25 °C)
|-
| 
| 4-Methylpentan-2-ol
| Sekundär
| [Racemat]
| flüssig
| −90
| 130–132
| 0,81(20 °C)
|-
| 
| 3-Methylpentan-1-ol
| Primär
| rowspan="3"| 3-Methylpentan
| (unspez.)
| flüssig
| 
| 152
| 0,82(20 °C)
|-
| 
| 3-Methylpentan-2-ol
| Sekundär
| 
| flüssig
| −103
| 134
| 0,83(20 °C)
|-
| 
| 3-Methylpentan-3-ol
| Tertiär
| 
|flüssig
| −38
| 123
| 0,824(25 °C)
|-
| 
| 2,2-Dimethylbutan-1-ol
| Primär
| rowspan="3"| 2,2-Dimethylbutan
| 
| flüssig
| −35
| 136,5
| 0,83
|-
| 
| 3,3-Dimethylbutan-1-ol
| Primär
| 
| flüssig
| −60
| 143
| 0,809–0,815(20 °C)
|- 
| 
| 3,3-Dimethylbutan-2-ol 
| Sekundär
| 
| flüssig
| 5,6
| 120,4
| 0,8122(25 °C)
|-
| 
| 2,3-Dimethylbutan-1-ol 
| Primär
| rowspan="2"| 2,3-Dimethylbutan
| 
|
| 
| 145
|
|-
| 
| 2,3-Dimethylbutan-2-ol 
| Tertiär
| 
| flüssig
| −14
| 118,4
| 0,8236(20 °C)
|-
|  
| 2-Ethylbutan-1-ol
| Primär
| 3-Methylpentan
| 
| flüssig
| −52
| 149
| 0,83(20 °C)
|}

Einzelnachweise 

 Hexanole
Stoffgruppe